Oleszka ist ein polnischer Ortsname:
 Oleszka, Dorf im Powiat Krapkowicki, Woiwodschaft Oppeln, bis 1936 Oleschka, 1936 bis 1945 Nieder Erlen, Kreis Groß Strehlitz, Oberschlesien
 Oleszka (Barciany), Ortsstelle im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Friedrichshof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen